Die Boxkämpfe im Bantamgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fanden vom 10. bis 15. August in der Deutschlandhalle statt.

Wettkampfverlauf 
Zu den Favoriten vor Beginn des Turniers gehörten der italienische Meister Ulderico Sergo, der amtierende Silbermedaillengewinner der Europameisterschaft Stig Cederberg aus Schweden und der US-Amerikaner George Wilson, der aufgrund von zu schwerem Gewicht nicht im Fliegengewicht antreten durfte. Alle drei Boxer erreichten das Halbfinale, ergänzt wurden die drei Halbfinalteilnehmer von Fidel Ortíz aus Mexiko.

Im ersten Halbfinale besiegte Sergo Cederberg und zog ins Finale ein, wo er auf Wilson traf. Mit einer Körpergröße von 1,82 Metern war Wilson der größere Boxer und hatte somit einen Vorteil gegenüber Sergo. Die erste Runde war knapp, jedoch konnte Sergo zulegen, zwang Wilson in die Seile und siegte letztendlich nach Punkten. Im Kampf um Bronze setzte sich Ortiz gegen den Cederberg durch.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Bantamgewicht